AB InBev Efes (АО «АБ ИнБев Эфес») — российская пивоваренная компания, созданная в результате объединения активов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. Полное наименование — Акционерное общество «АБ ИнБев Эфес» (зарегистрирована в городе Клин Московской области). Штаб-квартира — в Москве. В 2019 году стала самым крупным производителем пива в России с долей рынка 28%.

История 
AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины.

4 августа 2022 года компания сообщила, что наладила выпуск на территории России пива ряда иностранных брендов - Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune. Отмечается, что теперь локализованные бренды производятся на заводах в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иванове.

Производство 

AB InBev Efes располагает в России 11 пивоваренными заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.

На территории Украины у компании три пивоваренных завода: в Чернигове, Николаеве, Харькове.

Бренды 
Основные марки в России:
 Bud (Бад)
 Stella Artois (Стелла Артуа)
 Brahma (Брама)
Corona Extra (Корона Экстра) 
Velkopopovický Kozel (Велкопоповицкий Козел)
«Старый Мельник из Бочонка»
 Hoegaarden (Хугарден)
 Löwenbräu (Лёвенброй)
 «Клинское»
 «Толстяк - холостяк»
 «Сибирская корона»

Региональные марки:
 «Волжанин»
 Gold Mine Beer (Голд Майн Бир)
«Баварский Закон»
«Моя Калуга»
«Рыцарь Приморья»
«Студёное»
«Т»
 «Золотая Ангара»
 «Черниговское»
 «Жигулёвское»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Москвы
Пивоваренные компании России
Предприятия Ангарска